Тания Элисабет Васкес (; род. 31 июля 1977, Акапонета, Наярит, Мексика) — мексиканская актриса и фотомодель, ученица Патрисия Рейес Спиндолы.

Биография 
Родилась 31 июля 1977 года в Акапонете. С детства мечтала стать актрисой, и поэтому после окончания средней школы поступила в CEA при телекомпании Televisa, где она попала в группу актрисы Патрисии Рейес Спиндолы. В мексиканском кинематографе дебютировала в 1997 году и с тех пор снялась в 18 теленовеллах и 2 многосезонных ситкомах.

Фильмография

Теленовеллы 
 Hoy voy a cambiar (2017) — Amante de Nacho
 Hasta el fin del mundo (2014) — Valentina
 Quiero amarte (2013—2014) — Carolina Rivera#1
 Непокорное сердце (2013) — Mariana de la Colina
 Te presento a Valentín (2012—2013) — Karen Farias
 Hasta que el dinero nos separe (2010) — Roxana Ferrón García «Roxanita»
 Mañana es para siempre (2008—2009) — Venus / Lovely Norton
 Al diablo con los guapos (2007—2008) — Andrea Castillo Riquelme
 Yo amo a Juan Querendón (2007) — Herlinda
 La fea más bella (2006) — Fátima Bosch
 Duelo de pasiones (2006) — Carla Sánchez
 Руби (2004) — Sofía Cárdenas Ruíz
 Amar otra vez (2003) — participación especial como modelo
 Истинная любовь (2003) — Adelaida
 Rayito de luz (2000—2001) — Catalina Cienfuegos
 Mujeres engañadas (1999—2000) — Aracely
 Цыганская любовь (1999) — participación especial
 María Isabel (1997—1998) — Sónia

Многосезонные ситкомы 
 Vecinos (2005-2008) .... Claudia
 ''Женщина, случаи из реальной жизни (1985-2007)

Ссылки 
 Подробная биография .
 Подробная биография .

Актрисы по алфавиту
Фотомодели по алфавиту
Актрисы Мексики
Фотомодели Мексики
Выпускники CEA